Алекса́ндр Гу́сев:
 Гусев, Александр (1883 — ? ) — участник Первой мировой войны, кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени;
 Гусев, Александр Алексеевич (1933—2012) — звеньевой механизированного звена, Герой Социалистического Труда.
 Гусев, Александр Викторович (род. 1963) — губернатор Воронежской области.
 Гусев, Александр Витальевич (род. 1966) — российский композитор, музыкант, актёр.
 
 
 Гусев, Александр Капитонович (в монашестве Алимпий; 1929—2003) — старообрядческий митрополит Московский и всея Руси.
 Гусев, Александр Константинович (1879—1945) — поэт, краевед, музейный работник.
 Гусев, Александр Михайлович (1912—1994) — полярник, профессор МГУ, ЗМС СССР по альпинизму.
 Гусев, Александр Николаевич (1810—1835) — российский учёный-востоковед.